Derkatschi (ukrainisch ; russisch Деркачи) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Derkatschi (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Derkatschi (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Derkatschi (Lebedyn)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Owrutsch, siehe Derkatschi (Owrutsch)